Люсечіль (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Люсечіль — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.